Палма де Оро има више значења:

 Палма де Оро (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Палма де Оро (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику